Olympiska spelen 1944 (OS) 1944 kan vara:

Olympiska vinterspelen 1944, Cortina d'Ampezzo, Italien.
Olympiska sommarspelen 1944, London, England.